La coupe de Russie de rugby à XV 2017 ou en russe  2017 est une compétition de rugby à XV qui oppose 38 clubs russe.

Résultats

Tour préliminaire

Phases finales

Notes et références

Liens externes 
  Résumé de la compétition		
		
		
		

2017
Rugby à XV en 2017		
Sport en Russie en 2017